In 1958/59 werd het veertiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Eintracht Frankfurt werd kampioen en Kickers Offenbach vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Beide clubs werden groepswinnaar en troffen zich in de finale om de landstitel die Frankfurt met 5-3 won.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1958/59
Oberliga Süd